Anicka van Emden, Nederlands judoka
 Jos van Emden, Nederlands wielrenner
 Mien van Itallie-van Embden, Nederlandse juriste en politica

Zie ook 
 Emden (doorverwijspagina)